A Son's Devotion – cortometraggio del 1912 diretto da Romaine Fielding
A Son's Devotion – cortometraggio del 1913 prodotto dall'Eclair American